gbq – codice ISO 639-3 della lingua gbaya-bozoum